Die Abkürzung TR2 steht für:

 Triumph TR2, ein Auto
 Tomb Raider II – Starring Lara Croft, ein Computerspiel
 Trumpler 2, ein Sternenhaufen

TR02